Osoby o nazwisku Pollack:
 Andrea Pollack – wschodnioniemiecka pływaczka, olimpijka
 Bernhard Pollack – niemiecki lekarz okulista i neuroanatom 
 Bill Pollack – amerykański brydżysta
 Martin Pollack – austriacki pisarz, dziennikarz, tłumacz literatury polskiej
 Olaf Pollack – niemiecki kolarz torowy i szosowy, olimpijczyk
 Rachel Pollack – amerykańska autorka science fiction i komiksów oraz tarocistka
 Rozanne Pollack – amerykańska brydżystka
 Sydney Pollack – amerykański reżyser, aktor i producent filmowy

Inne:
 (5226) Pollack – planetoida z pasa głównego asteroid
 Mr. Pollack – polski zespół rockowy
 USS Pollack (SS-180) – amerykański okręt podwodny typu Porpoise
 USS Pollack (SSN-603) – amerykański myśliwski okręt podwodny typu Permit